Plaats in Indonesië
 Manunggal (Labuhan Deli), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Manunggal (Ngusikan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java